Андрей Петрович Чумаков (10 октября 1924 — 21 августа 1944) — наводчик противотанкового ружья 854-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии, младший сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 10 октября 1924 года в деревне Большая Ерма ныне Аларского района Иркутской области.

В армии с июня 1943 года. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах.

21 августа 1944 года погиб при отражении контратаки танков противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками, младшему сержанту Чумакову Андрею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Награды
Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Память

Литература 
 [www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0009/a95e34bf Чумаков Андрей Петрович] // 
 Кузнецов И. И. Золотые Звёзды иркутян. Иркутск, 1982. — С. 182—185.

Ссылки 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мариямпольском уезде